Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Rafael Nadal, tête de série , déclare forfait alors qu'il était arrivé en demi-finale l'année précédente.
 Andy Murray remporte son  en battant en finale Donald Young.
 En double Oliver Marach et Aisam-Ul-Haq Qureshi remportent le titre face à la paire allemande Michael Kohlmann et Alexander Waske. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Thailande
ATP 2011
Thaïlande tennis
2011 en Thaïlande